VSE steht für:
 VSE AG, ein Energieversorger
 Vancouver Stock Exchange, eine Vorgängerbörse der heutigen Toronto Stock Exchange
 Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
 Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster
 Verkehrsgesellschaft Spree-Elster, ein Vorgängerunternehmen der heutigen Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda
 Vienna Stock Exchange, eine Vorgängerbörse der heutigen Wiener Börse
 Vilnius Stock Exchange, eine Vorgängerbörse der heutigen NASDAQ OMX Vilnius
 Virtual Storage Extended, eine Vorgängerversion des heutigen Betriebssystems z/VSE
 Východoslovenská energetika, ein slowakischer Energiekonzern
 Flughafen Viseu (IATA-Code), portugiesischer Flughafen
 Vereinigte Staaten von Europa, spekulativer Superstaat in Form eines europäischen Bundesstaates

VŠE steht für:
 Wirtschaftsuniversität Prag

VSE